Belau Air è una compagnia aerea di Palau, con quartier generale a Koror. Questa è l'unica compagnia che opera solo su Palau, avendo come hub l'Aeroporto Internazionale di Palau.

La compagnia utilizza un solo velivolo ad ala fissa, il Cessna 206, che ha la capacità di trasportare é , .

La Belau Air non effettua voli internazionali, per i quali sono impiegate altre compagnie.

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Compagnie aeree palauane